Stazione di Crocetta può indicare:
 la stazione di Crocetta sulla ferrovia Verona-Bologna
 la stazione di Crocetta sulla ferrovia Sangritana
 la stazione di Crocetta sulla linea M3 della metropolitana di Milano
 la stazione di Crocetta d'Orero sulla ferrovia Genova-Casella